Le città dell'Ecuador (in spagnolo: Ciudades) sono le seguenti.

Lista 

Suddivisioni dell'Ecuador